

Onomastica
Gualtiero – nome proprio di persona italiano maschile
 Gualtiero – cognome italiano

Persone
Nome
Gualtiero – arcivescovo di Palermo
Gualtiero II – vescovo di Luni
Gualtiero di Aquitania – leggendario re dei Visigoti
Gualtiero di Civitate – cavaliere normanno
Gualtiero il Cancelliere – crociato francese
Cognome
Delia Gualtiero – cantante italiana

Pagine correlate
Gualtieri (disambigua)